EUR steht für:
 Euro, nach dem Währungscode ISO 4217
 European Utility Requirements
 Esposizione Universale di Roma, das Quartiere XXXII. Europa und Stadtbezirk IX. EUR von Rom, Italien
 Estimated Ultimate Recovery (engl.) für geschätztes Gesamtpotenzial (z. B. bei Energierohstoffen)
 Erasmus-Universität Rotterdam

EuR steht für:

 Europarecht (Zeitschrift), eine juristische Fachzeitschrift

Siehe auch:
 EUR.1

EUR